Jeannetto de Tassis né à Cornello dei Tasso en 1450 et décédé à Pise en 1517 ou 1518 fut l'un des organisateurs du premier service postal européen.

Biographie 
En 1489, avec son frère François et son neveu Jean Baptiste, Jeannetto de Tassis organise un système postal dans le Saint Empire romain germanique au nom de l'empereur Maximilien Ier.

En 1504, la première action de Jeannetto a été de déléguer l'administration de la poste d'Innsbruck à Gabriele de Tassis.

Le , Maximilien Ier du Saint-Empire demande à Jeannetto de lui organiser un nouveau service postal reliant les Pays-Bas et le Tyrol. 

Le  à Trente, par l'empereur Maximilien Ier avec le délégué du pape, Jeannetto de Tassis reçut le titre de « Maître des postes du Saint-Empire romain germanique ».

En 1512, l'empereur Maximilien I anoblit la famille qui s'appellera désormais Taxis et contrôle la totalité de la poste européenne à l'exception notable de la France, ce qui n'a rien d'étonnant puisque Charles Quint, qui a hérité du Saint-Empire et de la couronne d'Espagne, est en guerre avec le roi de France, François .

Union et descendance 
Jeannetto n'eut pas d'héritier mâle mais il avait une fille Catharina qui se maria avec Antoine de Taxis.

Arbre généalogique

Notes et références 

 
 
 

Histoire postale de l'Europe
Personnalité liée au secteur des transports
Jeannetto de Tassis
Naissance dans la province de Bergame
Article dont des informations diffèrent sur Wikidata